Andrònic Comnè (fill d'Aleix I) (1091–1130/31), príncep romà d'Orient
 Andrònic Comnè (fill de Joan II) (ca. 1108-1142), príncep romà d'Orient
 Andrònic I Comnè (ca. 1118-1185), emperador romà d'Orient
 Andrònic II Gran Comnè (mort el 1266), emperador de Trebisonda
 Andrònic III Gran Comnè (mort el 1332), emperador de Trebisonda